Коммунаровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Коммунаровское сельское поселение — входит в Ленинский район

Тюменская область
 Коммунаровское сельское поселение — входит в Исетский район